Le patronyme néerlandais De Coninck provient soit d'une enseigne affichant Le Roy, soit d'un surnom donné au koning de la guilde des archers, équivalent du français  ou .

Il se décline aussi sans l'article de.
Il se décline aussi (au sud) avec -eu- au lieu de -o-.

Personnalités 

 Beatrijs Deconinck (1955-), avocate et juge belge ;
 Bernard Deconinck (1936-2020), coureur cycliste français ; 
 Henri Deconinck (1909–1984), coureur cycliste français ; 
 Romain Deconinck (1915–1994), acteur belge, également chanteur, metteur en scène et pédagogue.

Lien externe 
 
Patronyme flamand